Изосенки — название населённых пунктов в России:

 Изосенки — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Изосенки — деревня в Старицком районе Тверской области.